Línea 194 puede referirse a:

 Línea 194 de autobús interurbano, que une Buenos Aires (Estación Once) con Zárate.
 Línea 194 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 194A de autobuses interurbanos de Madrid.